Марк Фо́слий Флакцина́тор ():
 Марк Фослий Флакцинатор (военный трибун)
 Марк Фослий Флакцинатор (консул 318 года до н. э.)